Taizé este numele mai multor localități în Franța:

 Taizé, în departamentul Saône-et-Loire, unde se află și Comunitatea Taizé
 Taizé, în departamentul Deux-Sèvres
 Taizé-Aizie, în departamentul Charente